Kuchi bezeichnet:
 Kutschi, paschtunische Nomadenstämme, die im Süden Afghanistans und in Pakistan leben
 Kuchi (Cabinda), einen kleinen Ort in der angolanischen Provinz Cabinda
 Cuchi, eine Kleinstadt in der angolanischen Provinz Cuando Cubango
 ein Schwein in Quechua, bisweilen auch Cuchi (Quechua) geschrieben